Mirakel kan syfta på:

Mirakel - en oväntad och uppseendeväckande händelse
Under (byggnad) - byggnad i Lindesnes kommun, Norge
Visst Finns Mirakel - låt av Suzzie Tapper som hon framförde i Melodifestivalen 2008
Mirakel (låt med Björn Ranelid & Sara Li) - låt av Björn Ranelid & Sara Li som de framförde på Melodifestivalen 2012
Mirakel (TV-serie) - SVT:s julkalender 2020

Se även
Miraklet